Karol Jurkovič (1920-2003) – calciatore slovacco
 Karol Jurkovič (1920-2003) – calciatore slovacco
 Samuel Jurkovič (1796-1873) – pedagogo e attivista slovacco

Voci correlate
 Jurković